Christian Schulte ist der Name folgender Personen:

* Christian Schulte (SS-Mitglied) (1912–1988), deutscher SS-Obersturmführer und verurteilter Kriegsverbrecher 
 Christian Schulte (Hockeyspieler) (* 1975), deutscher Hockeytorwart
 Christian Schulte-Loh (* 1979), deutscher Komiker und Autor